Кубок Італії з футболу 1976—1977 — 30-й розіграш Кубка Італії з футболу. У турнірі взяли участь 36 італійських клубів. У фіналі «Мілан» виграв у «Інтернаціонале» і вчетверте завоював Кубок Італії.

Календар

Перший груповий раунд 
Минулорічний переможець Кубка «Наполі» автоматично пройшов до наступного раунду.

Група 1 

Результати

Група 2 

Результати

Група 3 

Результати

Група 4 

Результати

Група 5 

Результати

Група 6 

Результати

Група 7 

Результати

Другий груповий турнір

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Фінал

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1976–1977
Італія
Італія
1976 в італійському спорті
1977 в італійському спорті